
 Broer, mannelijk familielid met twee gemeenschappelijke ouders.

Personen
 Bartele Broer Bakker, Nederlands zeeman en oorlogsheld.
 Broer Pieter Bernard Plantenga, Nederlands arts.
 Broer Jansz, Nederlands courantier (journalist) en boekdrukker.
 Broer Moonen, Nederlands politieman en verzetsstrijder in de Tweede Wereldoorlog.
 Christa Wildlund-Broer, Nederlandse schrijfster en dichteres, bekend onder het pseudoniem Anna Enquist.
 Egbert Broer Kielstra, Nederlands KNIL-officier, politicus en bestuurder.
 Ernst Broer, Duits organist en muzikant.
 Je Broer, Nederlands rapper.
 Jouke Broer Schuil, Nederlandse schrijver.

Fictieve personages
 Broer Konijn, personage uit de Amerikaanse folklore, ook bekend van Walt Disney.
 Grote Broer (Big Brother), personage uit de roman 1984 van de Britse schrijver George Orwell

Overige
 Broer (novelle), novelle van Esther Gerritsen.
 Broer (film), Belgische film uit 2016.
 Broer en Zus, Amerikaanse animatieserie.
 De grote broer, hoorspel van Wolfgang Graetz.
 Mijn broer de indiaan, stripalbum van Willy Lambil.
 M'n broer en ik, Nederlandse tv-comedyserie van de KRO.

Zie ook
 Broertjes
 Broers
 Broere
 Alle artikelen waarvan de naam begint met Broer